Община Гламоч (, ) — боснийская община в составе Федерации Боснии и Герцеговины, расположенная в западной части Боснии и Герцеговины. Административным центром является город Гламоч.

Население 

Общины Федерации Боснии и Герцеговины